Donderdag Meppeldag
Ziekte van Duchenne (Duchenne muscular dystrophy)